En Pologne, Głogowa peut faire référence à : 

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Głogowa, un village du powiat de Koło,
 Głogowa, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski,
 Głogowa, un village du powiat de Turek.

 de la voïvodie de Łódź
Głogowa, un village.